Međuopćinsku ligu Sjever (Osijek-Beli Manastir-Vukovar-Donji Miholjac-Valpovo) su činili klubovi iz općinskih nogometnih saveza Osijek, Beli Manastir, Vukovar, Donji Miholjac i Valpovo,  te je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1986./87. Prvak Međuopćinske nogometne lige Sjever bi sljedeće sezone igrao u Regionalnoj nogometnoj ligi Sjever (Podravska skupina), dok bi posljednje plasirani klubovi ispadali u Općinske lige.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice  
 Regionalna liga Slavonije i Baranje - Jug 1986./87. 
 Međuopćinska liga Istok 1986./87. 
 Međuopćinska liga Jug 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dragutin Kerže: 90 godina Grafičara 1926. – 2016., Osijek 2017., 
  

1986-87
1986-87 
MOL Sjever